Motstånd kan avse:

 Resistor – en passiv elektronisk komponent som utgör ett hinder för elektronernas rörelse
 Resistans – en strömbegränsande förmåga hos en elektrisk krets 
 Motstånd (film) – en krigsfilm regisserad av Edward Zwick från 2008
 Motstånd (psykoanalys) – det som motverkar att patienten producerar material från det omedvetna
 Politisk opposition – regeringens motståndare

Se även 
 Motståndsrörelse – organiserat motstånd mot en ockupation
 Luftmotstånd – en kraft som beror på det mekaniska motstånd luft orsakar